Le Chemin du paradis peut désigner :
Le Chemin du paradis (Die Drei von der Tankstelle), film musical franco-allemand sorti en 1930 ;
Le Chemin du paradis (Die Drei von der Tankstelle), film musical franco-allemand sorti en 1955, remake du précédent.